La maison de Preuilly est une maison noble du sud de la Touraine, portant le titre de « Premiers Barons de Touraine », qui accéda aux vicomtés d'Angers, de Tours et au comté de Vendôme.

Parmi les premiers seigneurs figurent :
Atto , cité en 885, vicomte de Tours, mort en 905,
Atto , cité en 933,
Fuculf, cité en 962,
Effroy, mort en 1009.

À partir d'Effroy, la généalogie de la famille est mieux connue :

 Effroy († 1009) seigneur de Preuilly 
 X Béatrice d'Issoudun
 |
 |→ Gauzbert , seigneur de Preuilly
 |
 |→ Geoffroy , seigneur de Preuilly
     X Almode
     |
     |→ Geoffroy  Martel († 1067), seigneur de Preuilly
     |   X Almodis, dite de Blois
     |   |
     |   |→ Geoffroy III Jourdain († 1102), seigneur de Preuilly, comte de Vendôme
     |       X Euphrosine de Vendôme, fille de Foulques l'Oison comte de Vendôme
     |       |
     |       |→ Geoffroy III Grisegonel (†1037), comte de Vendôme
     |       |   X Mathilde de Châteaudun
     |       |   |
     |       |   |→ Jean I (1110 † 1180), comte de Vendôme
     |       |       X1) Berthe du Puy du Fou
     |       |       X2) Richilde de Lavardin
     |       |       |
     |       |       |→ Bouchard IV (1139 † 1202), comte de Vendôme
     |       |           X Agathe
     |       |           |
     |       |           |→ Geoffroy, seigneur de Lavardin
     |       |           |   |
     |       |           |   |→ Jean II († 1211), comte de Vendôme
     |       |           |
     |       |           |→ Jean III († 1217), comte de Vendôme
     |       |           |
     |       |           |→ Raoul († 1191)
     |       |           |
     |       |           |→ Agnès
     |       |               x Pierre , seigneur de Montoire
     |       |               >> Maison de Montoire
     |       |
     |       |→ Eschivard I (1061 + 1115), seigneur de Preuilly
     |           |
     |           |→ Pierre I Montrabel
     |               |
     |               |→ Pierre  Montrabel
     |               |   >> seigneur de Preuilly, branche éteinte en 1425.
     |               |
     |               |→ Gosbert
     |                   >> seigneur de la Guerche, branche éteinte en 1211.
     |
     |→ Gauzbert , seigneur de Preuilly

Pour en savoir plus 

Lien externe : http://www.francebalade.com/touraine/sgrpreuilly.htm

 famille